IVG steht für:
 die einzelnen Internationalen Vereinigungen der Gewerkschaft innerhalb des Weltgewerkschaftsbundes
 IVG Immobilien, Immobiliengesellschaft, hervorgegangen aus der Industrieverwaltungsgesellschaft mbH (IVG)
 IVG Industrieverband Garten e.V., Interessenvertretung der Hersteller von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern im deutschen Gartenmarkt
 Internationale Vereinigung für Germanistik
 Internationale Gesellschaft für Nahrungs- und Vitalstoff-Forschung
 Informationsverarbeitungsgesetz  
 Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Eidgenössisches Gesetz zur Hilfe für chronisch kranke und behinderte Menschen
 Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, eine Größe der Kurzspeicherkapazität
 Berane Airport (IATA-Code), Flughafen von Berane, Montenegro

Abkürzung